Hiraç Yagan (Etterbeek, 3 de janeiro de 1989) é um futebolista armênio que atua como meio-campo.  Atualmente joga pelo Gandzasar FC.

Ligações externas 
 http://www.m.goal.com/br/people/belgium/27066/hira%C3%A7-yagan

Futebolistas da Armênia
Futebolistas do Standard de Liège
Futebolistas do Servette FC
Jogadores da Seleção Armênia de Futebol